

Воллкілл — місто в окрузі Орандж, штат Нью-Йорк
 Воллкілл — переписна місцевість в окрузі Ольстер, штат Нью-Йорк